Contea di Lake o Lake County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Lake – California
 Contea di Lake – Colorado
 Contea di Lake – Dakota del Sud
 Contea di Lake – Florida
 Contea di Lake – Illinois
 Contea di Lake – Indiana
 Contea di Lake – Michigan
 Contea di Lake – Minnesota
 Contea di Lake – Montana
 Contea di Lake – Ohio
 Contea di Lake – Oregon
 Contea di Lake – Tennessee